Макс Браун () — имя собственное. Известные носители: Браун, Макс (1850—1930) — немецкий зоолог, профессор в университетах Дерпта, Ростока и Кёнигсберга.
 Браун, Макс (1883—1967) — американский перетягиватель каната, известен как Макс Брон.
 Браун, Макс (род. 1981) — английский актёр.
  (1916—2003) — австралийский писатель и журналист.